Чемпіонат Уельсу з футболу 2013—2014 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном ввосьме став Нью-Сейнтс.

Клуби

Перший раунд

Підсумкова таблиця 

 

  

 

Примітки: 
1. З клубу Ейрбас було знято 1 очко за порушення правил реєстрації гравця.
2. З клубу Аберіствіт Таун було знято 3 очки за виставлення на матч гравця, який перебував під дискваліфікацією.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

  

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

 

Примітки: 
1. Клуб Аберіствіт Таун взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як фіналіст Кубку Уельсу 2013—2014.

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА 2014—2015

Півфінали

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 травня 2014

|}

Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 травня 2014

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 

2013—2014
Уельс
Уельс